Осемдесет и първото световно първенство по вдигане на тежести се провежда в Алмати, Казахстан от 8 до 16 ноември 2014 година. В него участват 538 атлети от 72 страни.

Медалисти

Мъже

Жени

Класиране по медали

Двубой

Медали

Страни 
  (1)
  (7)
  (6)
  (9)
  (6)
  (1)
  (14)
  (15)
  (1)
  (10)
  (8)
  (9)
  (12)
  (5)
  (13)
  (6)
  (7)
  (1)
  (4)
  (14)
  (10)
  (5)
  (2)
  (11)
  (11)
  (8)
  (3)
  (14)
  (11)
  (15)
  (7)
  (4)
  (1)
  (15)
  (15)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (6)
  (2)
  (6)
  (5)
  (9)
  (5)
  (1)
  (2)
  (1)
  (13)
  (1)
  (7)
  (15)
  (8)
  (12)
  (5)
  (15)
  (15)
  (6)
  (13)
  (13)
  (1)
  (12)
  (14)
  (12)
  (6)
  (10)
  (1)
  (4)
  (5)
  (3)
  (11)
  (15)

Източници 
  Официален сайт

Световни първенства по вдигане на тежести
2014 година в спорта
История на Алмати
Спорт в Алмати